Grep (ordre), Global Regular Expression Print, comandament que es fa servir per cercar un text en sistemes operatius basats en Unix.
 Grep (gegant), personatge de Harry Potter, germà de Rubeus Hagrid.